Mistrovství Evropy v basketbalu mužů 2022 bylo 41. ročníkem této evropské basketbalové soutěže, jejímž pořadatelem byla Evropská basketbalová federace. Turnaj se uskutečnil mezi 1. a 18. zářím 2022. Byl také prvním turnajem poté, co se zavedl nový systém konání mistrovství každé čtyři roky s podobným systémem kvalifikace jako je tomu u Mistrovství světa v basketbalu mužů. Podobně jako u předešlých turnajů, měl i tento čtyři pořadatelské země. Tentokrát jimi byly Česko, Gruzie, Německo a Itálie, ve kterých se také odehrály utkání ve skupinách. Vyřazovací zápasy se poté hrály v Berlíně.

Kvůli invazi na Ukrajinu bylo mezinárodní federací FIBA vyloučeno Rusko. Ve skupině A, která se odehrála v Tbilisi, Rusko nahradil tým Černé Hory.

Kvalifikované týmy

Skupina A 

* Rusko kvůli invazi na Ukrajinu bylo vyloučeno.

Všechny časy jsou místní (UTC+4).

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Play off

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů
Basketbal v roce 2022
Basketbal v Německu
Basketbal v Česku
Basketbal v Gruzii
Basketbal v Itálii
Sportovní události v Česku
Sportovní události v Gruzii
Sportovní události v Itálii
Sportovní události v Německu
Sport v Česku v roce 2022
Sport v Německu v roce 2022
Sport v Gruzii v roce 2022
Sport v Itálii v roce 2022
Sport v Evropě v roce 2022